Indorf ist der Ortsname von

 Indorf (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Indorf (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

 Der Name Indorf erschien erstmals im Jahre 1488 in den Kirchenbüchern von Scheeßel.